Дегтерёв — русская фамилия. Женская форма Дегтерёва.

Известные носители 
 Дегтерёв, Михаил Парфентьевич (1831—1898) — киевский купец и благотворитель, сын П. М. Дегтерёва.
 Дегтерёв, Парфений Михайлович (1797—1837) — калужский и киевский купец, первый киевский городской голова.
 Дегтерёв, Юрий Витальевич (1948—2022) — советский футболист, вратарь, игрок сборной СССР.

См. также 
 Дехтерёв
 Дегтярёв